Balle (segunda metade do ) foi um um gravador de runas escandinavo, que produziu umas 30 pedras rúnicas nas províncias históricas da Uppland, Västmanland e Södermanland, situadas na região do Vale do Mälaren – atual Suécia central. Algumas destas peças têm a sua assinatura. Os pequenos textos são por vezes em verso, e abundam as imagens e modelos decorativos. O seu trabalho mais conhecido é a Pedra de Altuna (Altunastenen).

Galeria

Ver também 
Escultura da Suécia
Pedras rúnicas

Suecos
Escultores da Suécia